Fòrum de les Illes del Pacífic (del nom en anglès Pacific Islands Forum), organització de cooperació entre els països de l'Oceà Pacífic
 Peritonitis infecciosa felina, malaltia dels fèlids
 Factor inhibidor de la prolactina (del nom en anglès Prolactin Inhibitor Factor), nom que rep la dopamina pel seu efecte de regulació de la secreció de prolactina
 Program Information File, fitxer que conté informació per a poder executar un programa DOS en un entorn Windows
 Fòrum internacional Pusan